Vachon ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Vachon (1885–1953), römisch-katholischer Erzbischof von Ottawa und Rektor der Universität Laval
 Catherine Fleury-Vachon (* 1966), französische Judoka
 Christian Vachon (* 1958), französischer Judoka
 Christine Vachon (* 1962), US-amerikanische Filmregisseurin
 Florian Vachon (* 1985), französischer Radrennfahrer
 Louis-Albert Vachon (1912–2006), von 1981 bis 1990 Erzbischof von Quebec
 Luna Vachon (1962–2010), kanadische Wrestlerin
 Maurice Vachon (1929–2013), kanadischer Ringer und Wrestler
 Max Vachon (1908–1991), französischer Arachnologe
 Pierre Vachon (1738–1803), französischer Geiger und Komponist
 Rogatien Vachon (* 1945), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Roger Vachon (* 1957), französischer Judoka 
Siehe auch:

 Rivière Vachon